Weiße Rose steht für:

 Weiße Rose, eine deutsche Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg
 Weiße Rose Hamburg, eine deutsche Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg 
 Rosa alba, eine Pflanze (Alba-Rose, Weiße Bauernrose)
 die weiße Rose als Symbol für das Haus York
 Weiße Rose (Frankreich), eine von Napoleon Bonaparte 1804 gestiftete Ehrung für besonders tugendhafte Mädchen
 Weiße Rose (Zimmermann, 1967/68), Oper von Udo Zimmermann
 Weiße Rose (Zimmermann, 1986), Kammeroper von Udo Zimmermann
 eine Kinderclique in Astrid Lindgrens Romanen über Kalle Blomquist (ab 1946)

Weisse Rose steht für:
 (7571) Weisse Rose, ein Asteroid

Die weiße Rose steht für:
 Die weiße Rose, Roman von B. Traven (1929)
 Die weiße Rose (Film), Film von Michael Verhoeven (1982) über die deutsche Widerstandsgruppe gegen den NS
 Die Weiße Rose (Band), Musikprojekt aus Dänemark

Siehe auch:
 Weisse Rose Institut
 Weiße Rose Stiftung
 Weiße Rosen aus Athen, ein Hit von Nana Mouskouri (1961)
 Finnischer Orden der Weißen Rose